Ульпиа́н () — древнеримское имя патронимического происхождения (от имени Ульпий); женский вариант — Ульпиана.

 Ульпиан (170—228) — один из выдающихся римских юристов.
 Ульпиан Эмесский — римский софист, живший IV веке в период правления Константина I Великого.